De vrouw in het wit, een victoriaanse roman uit 1859 van Wilkie Collins.
 De vrouw in het wit (hoorspel), Nederlandse hoorspelserie van Dick van Putten uit 1961, gebaseerd op Collins' boek.

Zie ook 
Vrouwen in 't Wit